Ilford kan syfta på:

 Ilford, Australien – en ort i Mid-Western Regional, New South Wales, Australien
 Ilford, Kanada – en ort i Manitoba, Kanada
 Ilford Airport – en flygplats i Manitoba, Kanada
 Ilford, London – en ort i London Borough of Redbridge, Storlondon, England
 Great Ilford Lavender Mount – ett slott i Storlondon, England
 Ilford, Somerset – en ort i Ilton, South Somerset, Somerset, England
 Ilford, Tennessee – en ort i Tennessee, USA
 Ilford Photo – fotoföretaget
 Ilford Road, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England